Rabia Bala Hatun - figlia di Sceicco Edebali, consorte del sultano ottomano Osman I e madre di Alaeddin Ali Pasha. 
Emetullah Rabia Gülnuş Sultan - Haseki del sultano ottomano Mehmed IV, madre e Valide Sultan dei sultani Mustafa II e Ahmed III. 
Rabia Sultan - Haseki del sultano ottomano Ahmed II.
Rabia Şermi Kadin - nota anche, ma impropriamente, come Rabia Şermi Sultan, consorte del sultano ottomano Ahmed III e madre del sultano Abdülhamid I.